Вавиловка — название населённых пунктов в России:

 Вавиловка — деревня в Прилузском районе Коми.
 Вавиловка — деревня в Бакчарском районе Томской области.

Другое 
 Вавиловка — каменный метеорит-хондрит.

См. также 
 Вавилов
 Вавилово